

Architettura 
 Cappella Balbiani Sigurtà – cappella di Lierna, in Lombardia
 Villa Sigurtà – villa dell'omonimo parco di Valeggio sul Mincio

Geografia 
 Parco giardino Sigurtà – parco naturalistico di Valeggio sul Mincio, in Veneto (Italia)